Søby kan henvise til flere stednavne i Danmark:

Med egne sogne:
 Søby Sogn (Assens Kommune) – et sogn i Assens Kommune
 Søby (Favrskov Kommune) – en bebyggelse i Søby Sogn, Favrskov Kommune
 Søby (Syddjurs Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Søby Sogn, Syddjurs Kommune
 Søby (Ærø) – en bebyggelse og et ejerlav i Søby Sogn, Ærø Kommune

Øvrige:
 Søby (Albøge Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Albøge Sogn, Norddjurs Kommune
 Søby (Bjerreby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Bjerreby Sogn, Svendborg Kommune
 Søby (Guldborgsund Kommune) – en bebyggelse i Kettinge Sogn, Guldborgsund Kommune
 Søby (Kobberup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Kobberup Sogn, Viborg Kommune
 Søby (Kølkær Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Kølkær Sogn, Herning Kommune
 Søby (Sønder Asmindrup Sogn) – en bebyggelse i Sønder Asmindrup Sogn, Holbæk Kommune
 Søby (Odder Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Gosmer Sogn og Gylling Sogn - Odder Kommune

Starter med Søby:
 Søby Brunkulslejer – brunkulslejer i Kølkær Sogn
 Sø Søby i Søby Sogn (Assens Kommune)
 Søby Sø og Søbysøgård, i Nørre Søby Sogn

 Se også
 Søby Sogn